Miscelánea de canciones para robótica avanzada es el título de la reedición del álbum "Canciones para robots románticos" perteneciente al grupo español de música electro-pop Fangoria. La reedición sale publicada al mercado discográfico el 7 de febrero de 2017.

El 4 de enero de 2017, se anunció que la reedición del disco vería la luz el 17 de febrero de ese mismo año bajo el título "Miscelánea De Canciones Para Robótica Avanzada", y se compondría de 4 canciones inéditas: "Espectacular", single del trabajo, producida por Guille Milkyway; "El día a día de mi psicopatía" y "Qué quiere usted de mí", producidas por Jon klein; y "Lo Peor Es Lo Mejor" producida por Stefan Oldsal. Además incluiría un remix/mash-up titulado "Disco Sally baila en un fiesta en el infierno" y un medley con canciones de otros grupos cuya temática es el baile, bajo el nombre de "Canciones que hablan sobre bailar"( esto incluye Bailando de Alaska y Los Pegamoides, Bailando de Paradisio, Estoy bailando de Las Hermanas Goggi, Toro de El columpio asesino y Yo quiero bailar de Sonia y Selena) además de las canciones ya contenidas en "Canciones Para Robots Románticos". Con el anuncio de esta reedición, también se fijaba la fecha de estreno del primer sencillo, así como su venta en formato digital, el 6 de enero, titulado "Espectacular".
La frase o cita textual que Alaska y Nacho eligieron para esta reedición es:

"Observé que podía hablar perfectamente con los robots. No se maravillaban de nada. Un invento muy sensato" de Stanislaw Lem.

Listado de canciones 

 "Canciones que hablan sobre bailar" es un popurrí de canciones clásicas interpretadas por Fangoria que incluye Bailando, Bailando(de Paradisio), Estoy bailando (de las Hermanas Goggi), Toro (de El Columpio Asesino) y Yo quiero bailar (de Sonia y Selena).
 "Disco Sally baila en una fiesta en el infierno" mezcla ciertas canciones.
 Sinestesia es una pista adicional solo disponible en iTunes.

Referencias 

Álbumes en español